Стенлі Десер (нар. 1931 року) - американський фізик.
 Солоні Десер - французька легкоатлетка, учасник літніх Олімпійських ігор 2008